Новоскольцев  — русская фамилия.

 Новоскольцев, Александр Никанорович (1853—1919) — русский художник, академик исторической живописи Императорской Академии художеств.
 Новоскольцев, Владимир Андреевич (1924—1993) — советский журналист, главный редактор газеты «Советский спорт» (1958—1968).